Стеван Милошевич (; род. , Бар, СФРЮ) — черногорский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Карьера 
Стеван Милошевич как баскетболист вырос в системе подготовки резерва черногорского клуба «Будучност». Его профессиональная карьера также началась в команде из Подгорицы. В ней Милошевич провел первые четыре сезона. Летом 2008 подписал краткосрочный контракт на полгода с сербской «Црвеной звездой», но после его окончания стороны расстались.
В начале 2010 года после травмы колена у Алекса Марича краткосрочный контракт с Милошевичем подписал «Партизан», однако после выздоровления австралийца черногорец вновь остался без клуба.

Достижения 
  Чемпион Адриатической лиги: 2009/2010
  Чемпион Грузии: 2013/2014
  Чемпион Словении: 2016/2017
  Чемпион Черногории: 2006/2007
  Обладатель Кубка Черногории: 2006/2007
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2009/2010

Статистика

Ссылки 

Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Рейн Старс»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Дижон»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Трабзонспор»
Игроки БК «Морнар»
Игроки БК «Сухуми»
Игроки БК «Олимпи»
Игроки БК «Динамо» Тбилиси
Игроки БК «Питешти»
Игроки БК «Тварде Перники»
Игроки БК «Олимпия» Любляна